Il doppio  del Guimarães Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

James Cluskey e Maximilian Neuchrist hanno battuto in finale Roberto Ortega-Olmedo e Ricardo Villacorta-Alonso 6–7(5–7), 6–2, [10–8].

Teste di serie

  Flavio Cipolla /  Daniel Muñoz de la Nava (semifinali)
  James Cluskey /  Maximilian Neuchrist (Campione)

  Ariel Behar /  Carlos Poch-Gradin (semifinali)
  Josselin Ouanna /  Elie Rousset (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Guimarães Open 2013
ATP Challenger Tour 2013